Benetússer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benetússer (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benetússer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar